Wojeikow steht für:

 Wojeikow-Schelfeis, Schelfeis vor der Banzare-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Alexander Iwanowitsch Wojeikow (1842–1916), russischer Klimaforscher